Il doppio del torneo di tennis Brussels Outdoor 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Željko Franulović e Niki Pilic con František Pála e Balázs Taróczy non hanno disputato la finale.

Teste di serie 

Assente

 Jürgen Fassbender /  Karl Meiler (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brussels Outdoor 1977